

Саут-Пасадена — місто, штат Каліфорнія
 Саут-Пасадена — місто, штат Флорида